E néven ismert személyek
 Forgách Simon (főpohárnok) (1527–1598), báró, dunántúli főkapitány, királyi főpohárnokmester, Forgách Ferenc történetíró fivére
 Forgách Simon (kuruc tábornagy) (1669 k.–1730), gróf, Rákóczi hadvezére, Forgách Ádám országbíró fia

Jegyzetek

Simon